Виктор Филимонов:
 Филимонов, Виктор Петрович (1940—2012) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Филимонов, Виктор Сергеевич (1941—2013) — советский и российский экономист.
Филимонов, Виктор Яковлевич (1937—2021) — советский и российский историк, кандидат исторических наук.